Uherčice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Uherčice (okres Znojmo)
 Uherčice (okres Břeclav)
 Úherčice (okres Chrudim)